Чемпионат Республики Беларусь по футзалу 2014/2015 (официально — XX чемпионат Республики Беларусь по футзалу) прошел с 24 октября 2014 года по 9 мая 2015 года. В чемпионате участвовали 7 клубов, турнир прошел в три круга. Команда «М-Сити» сыграла только матчи первого тура, после чего снялась.

Участники

Календарь туров 
 1 тур — 24-26 октября 2014, Гомель, Дворец игровых видов спорта
 2 тур — 26-28 декабря 2014, Минск, СК «БГУФК»
 3 тур — 23-25 января 2015, Брест, УСК «Виктория»
 4 тур — 20-22 февраля 2015, Пинск, СК ПолесГУ
 5 тур — 6-7 марта 2015, Молодечно, Спортивно-развлекательный комплекс
 6 тур — 27-29 марта 2015, Брест, УСК «Виктория»
 7 тур — 29 апреля-1 мая 2015, Гомель
 8 тур — 8-9 мая 2015, Пинск, СК ПолесГУ

Турнирная таблица 

 Команда «М-Сити» снялась после игр 1 тура.

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь: Роман Волосюк (ВРЗ)
 Лучший защитник: Антон Срибненко (Строитель)
 Лучший нападающий: Дмитрий Сигай (ВРЗ)
 Лучший игрок: Константин Тюрин (Брествторчермет)
 Лучший бомбардир: Евгений Каратченя (Бобруйск) — 23 гола

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Чемпионаты Белоруссии по футболу в залах